Hebeler ist der Familienname der folgenden Personen:

 Timo Hebeler (* 1974), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Ursula Schnelting-Hebeler (* 1954), deutsche Politikerin